I Believe in You è un film del 1952 diretto da Basil Dearden e Michael Relph
 I Believe in You è una canzone di Kylie Minogue del 2004
 I Believe in You è una canzone degli Stryper del 1988
 I Believe in You è una canzone dei Talk Talk del 1988
 I Believe in You (Je crois en toi) è una canzone del gruppo musicale Il Divo e Céline Dion del 2006
 I Believe in You – album di Dolly Parton del 2017
 I Believe in You è una canzone di Michael Bublé del 2017, dall'album Nobody but Me
 I Believe in You è una canzone di Bob Dylan contenuta nell'album Slow Train Coming